Ю́ношеская сбо́рная Росси́и по футбо́лу — футбольная сборная России из игроков младшей возрастной категории.

Существуют следующие юношеские сборные:
 Сборная России по футболу (до 15 лет)
 Сборная России по футболу (до 16 лет)
 Сборная России по футболу (до 17 лет)
 Сборная России по футболу (до 18 лет)
 Сборная России по футболу (до 19 лет)
 Сборная России по футболу (до 20 лет)

См. также 
 Молодёжная сборная России по футболу

Примечания